Серо Фрио има више значења:

 Серо Фрио (Ла Мисион), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Серо Фрио (Сан Хосе Тенанго), насеље у савезној држави Оахака у Мексику